Burgstall Lichtenburg steht für:

 Burgstall Lichtenburg (Vilsbiburg) bei Vilsbiburg, Landkreis Landshut, Bayern
 Burgstall Lichtenburg, anderer Name für Burgstall Lichteburg bei Goldkronach, Landkreis Bayreuth, Bayern

Siehe auch:
 Burg Lichnice (ursprünglich Burg Lichtenburg), Burgruine in Podhradí, Tschechien
 Burgstall Lichtenberg